Txiganak (Rtísxevo), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Txiganak (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia